Бежани (Польща) — село в Польщі, у гміні Радзанув Млавського повіту Мазовецького воєводства;
 Бежани (Росія) — присілок у Росії, Лузькому районі Ленінградської області.